Parafia Calcasieu – jednostka administracyjna w stanie Luizjana
 rzeka Calcasieu – rzeka w stanie Luizjana
 jezioro Calcasieu – jezioro w stanie Luizjana